Canejan kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Canéjan, kommun, Département de la Gironde,

Spanien 

 Canejan (kommun i Spanien), Katalonien, Província de Lleida, 
 Caneján, ort, Katalonien, Província de Lleida, 

Robotskapade Spanienförgreningar